Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Denis Gremelmayr e Simon Greul che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Karsten Braasch 6-3, 1-6, 7-65.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Juan Ignacio Carrasco (semifinali)
 Potito Starace /  Lovro Zovko (quarti di finale)

 Mariano Delfino /  Óscar Hernández (semifinali)
 Tomas Behrend /  Karsten Braasch (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2003